Перский — фамилия:

 Перский, Григорий Иванович (?—?) — Георгиевский кавалер (награждён за отличие в сражении при городе Журжа (Джурджу); поручик; № 6 (6); 12 марта 1770).
 Перский, Константин Дмитриевич (1854—1906) — преподаватель кадетского корпуса, гвардейский капитан артиллерии; изобретатель слова «телевидение».
 Перский, Людвик (1912—1993) — польский кинорежиссёр и сценарист.
 Перский, Михаил Степанович (1776—1832) — российский генерал-майор, директор 1-го кадетского корпуса.
 Перский, Николай Афанасьевич (1772—1832) — российский дворянин, полковник, коллежский советник.
 Перский, Тимофей Гаврилович (?—1809) — российский капитан-командор, Георгиевский кавалер.
 Перский, Шимон, более известный как Шимон Перес (1923—2016) — израильский политик и государственный деятель.

Перская
 Перская, Анна Николаевна (1800—1853) — российская помещица, переводчица. Более известна по фамилии мужа — Дубельт.